Flame Ionization Detector, Vlamionisatiedetector, een detector die voornamelijk in de gaschromatografie gebruikt wordt.
 Free Induction Decay, een meettechniek die onder ander in de Kernspinresonantie (Proton-NMR) wordt toegepast